Му́ти () — фамилия итальянского происхождения, а также топоним: 
 Фамилия 
 Орнелла Мути (наст. имя Франческа Романа Ривелли; род. 1955) — итальянская киноактриса.
 Мути, Риккардо (род. 1941) — итальянский дирижёр, художественный руководитель театра Ла Скала в 1986—2005 годах.
 Мути, Этторе (1902—1943) — итальянский лётчик, деятель фашистской партии.  

 Топоним
 Мути — деревня в уезде Пярнумаа, Эстония. 

 См. также
 Мути — красноногий карликовый сокол, вид хищных птиц семейства Соколиные.
  — здание во Фраскати, строительство которого началось в 1579 году.
  — здание в Риме на Пьяццо-Санти-Апостоли, построенное в 1644 году.
 Аль-Мути (914—974) — багдадский халиф из династии Аббасидов, правивший в 946—974 годах.
 Мутти